BR, Br lub br może oznaczać:

BR 
 BR – kod ISO 3166 oznaczający Brazylię
 BR – kod samochodowy państwa Brazylia
 BR – tablice rejestracyjne rumuńskiego miasta Braiła
 BR – tablice rejestracyjne włoskiej prowincji Brindisi
 Bayerischer Rundfunk (BR) – bawarski nadawca radiowo-telewizyjny
 Battle Royale (BR) – powieść i manga

Br 
 Br – symbol chemiczny bromu
 Br – symbol rubla białoruskiego (waluta Białorusi)

br 
 br – kod ISO 639 oznaczający język bretoński
 br – element końca linii w:
 HTML-u – <br>
 XHTML-u – <br />

Inne 
 .br – domena internetowa Brazylii
 br. – skrót brata (zakonnika)

Zobacz też